16 Pułk Ułanów im. Hennigsa von Treffenfelda (Staromarchijski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 27 września 1866; garnizon: Saarburg; przydział w 1914: XXI Korpus Armii Niemieckiej
 16 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP